Oniscus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Carl von Linné 1758. Oniscus ingår i familjen Oniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Oniscus